Röttenbach kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Röttenbach, Erlangen-Höchstadt – kommun i Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern, Regierungsbezirk Mittelfranken, 
 Röttenbach, Roth – kommun i Landkreis Roth, Bayern, Regierungsbezirk Mittelfranken,